Bunonema är ett släkte av rundmaskar. Bunonema ingår i familjen Bunonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Bunonema